Pedreiras (Maranhão), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
Pedreiras (Porto de Mós), plaats in de Portugese gemeente Porto de Mós